Пето Светско првенство у одбојци 1962. је одржано у Совјетском Савезу од 12. до 26. октобра 1962. На првенству су учествовале 21 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 5 група (четири групе по 4 екипа и једна група са 5 екипа).

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 21 репрезентације су биле подељене у 5 група. По две првопласиране екипе из свих група су се пласирале у групу од 1. – 10. места. Трећепласиране и четвртопласиране екипе као и петопласирана екипа из групе Б пласирале су се у групу од 11. – 21. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Завршни круг

Група од 11. – 21. места

Група од 1. – 10. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати на FIVB.org
 ФИВБ 

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Совјетском Савезу
Одбојка у 1962.